Arbetarnas bildningsförbund kan avse:

Arbetarnas bildningsförbund (Finland)
Arbetarnas bildningsförbund (Sverige)